Клубный чемпионат мира по футболу 2019 — футбольный турнир, который прошёл в декабре 2019 года в Катаре. Он стал  Клубного чемпионата мира по футболу (турнира, организуемого ФИФА между победителями клубных турниров каждой из 6 конфедераций и чемпионом принимающей страны).

Страна проведения 
Турнир прошёл в Катаре, как и следующий турнир 2020 года.

Участники

Стадионы 
ФИФА аннонсировало три стадиона на турнир вместе с расписанием матчей 30 сентября 2019 года. К моменту начала клубного чемпионата мира организаторы не успели открыть недавно построенный стадион «Эдьюкейшн сити», который должен был принять три матча, в том числе и финальный матч. Вместо него последние три матча принял стадион «Халифа».

Матчи

Плей-офф за выход в четвертьфинал

Четвертьфиналы

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за бронзовые медали

Финал

Положение команд

Посещаемость матчей

По командам 

Два самых посещаемых матча - матчи Ливерпуля против Монтеррей в полуфинале и финал против Фламенго. Их посетили по 45416 зрителей. Минимальная посещаемость составляет 4878 зрителя на матче 1/4 финала Монтеррей - Аль-Садд.

По стадионам

Примечания

Ссылки 
 

2019 год в футболе
2019
Спорт в Катаре в 2019 году
Декабрь 2019 года
Футбол